Felgueiras pode ser:
 Felgueiras - freguesia no concelho de Resende, Portugal
 Felgueiras - cidade no distrito do Porto, Portugal
 Felgueiras - freguesia no concelho de Fafe, Portugal
 Felgueiras - freguesia no concelho de Torre de Moncorvo, Portugal
 Felgueiras - nome de família da onomástica da língua portuguesa

Desambiguação
Desambiguações de topônimos